Hungarian Rhapsody – cortometraggio del 1930
 Hungarian Rhapsody: Live in Budapest – album dei Queen del 2012